KIV – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Chișinău (Moldavia)
 kiv – codice ISO 639-3 della lingua kimbu